Маргерита Гондзага (; * 1418 в Мантуа, † 7 юли 1439 в Говерноло, Ронкофераро) от фамилията Гондзага от Мантуа е чрез женитба маркиза на Ферара (1435–1439).

Тя е дъщеря на Джанфранческо I Гондзага (1395–1444), маркграф на Мантуа, и Паола Малатеста (1393–1449), дъщеря Малатеста IV Малатеста, сеньор на Пезаро, и на Елизабета да Варано. Кръстена е на баба си Маргерита Малатеста. Маргерита e възпитаванa от прочутия Виторино да Фелтре (Рамболдини, † 1446).

Маргерита Гонзага се омъжва през януари 1435 г. за Леонело д’Есте (1407–1450), от 1441 г. (маркграф) на Ферара. Той е вторият от трите незаконни синове на Николо III д’Есте (1393–1441) със Стела де’ Толомей. Двамата имат син:
 Николò д’Есте (1438–1476)

Маргерита Гонзага умира през 1439 г. Нейният съпруг се жени през април 1444 г. за Мария († 1449), извънбрачна дъщеря на крал Алфонсо V Арагонски.

Литература 
 Pompeo Litta, Famiglie celebri d'Italia. Gonzaga di Mantova, Torino, 1835, ISBN non esistente.

Външни препратки 
 Gonzaga, genealogy.euweb.cz
 Ch. Cawley: Ferrara, Medieval Lands. Foundation for Medieval Genealogy, fmg.ac

Маркграфове на Ферара
Гонзага
Дом Есте
Жени
Италианска аристокрация
Италианска аристокрация
Италианки